Bank One Corporation, originalmente denominata City National Bank of Ohio
City National Bank, Los Angeles, California
City National Bank, Newark, New Jersey
City National Bank Building, Los Angeles, California
City National Bank Building, Texas
City National Bank Building, Florida